Bernardo O'Higgins (Xile, 1778 - Lima, 1842), militar xilè, pare de la pàtria xilena i primer cap d'estat de Xile
 Club Deportivo O'Higgins, club de futbol xilè de la ciutat de Rancagua 
 Glacera O'Higgins, glacera del Parc Nacional Bernardo O'Higgins, Xile 
 Parc Nacional Bernardo O'Higgins, espai natural protegit de Xile 
 Regió d'O'Higgins, regió de Xile